José Henrique Lisboa Rosa — (1956-2013) político brasileiro

Desambiguações de antropônimos